O pampilho trata-se de um doce tradicional da cidade portuguesa de Santarém. O seu recheio é de doce de ovos e canela, no entanto também existe a versão do pampilho composta unicamente por recheio de chocolate. A sua forma caracteriza-se por ser alongada. Este doce foi feito em homenagem aos Campinos uma vez que o seu nome e forma se relacionam com a vara comprida usada por estes para conduzir o gado.

Doces de Portugal